Черноморов — русская фамилия. Известные носители:

 Черноморов, Александр Николаевич (род. 1953) — политический и общественный деятель Крыма и Украины.
 Черноморов, Артём Олегович (род. 1988) — украинский предприниматель, политик. Народный депутат Украины IX созыва.